Њу Јунион има више значења:
 Њу Јунион (Алабама)
 Њу Јунион (Тенеси)